Termenul „Porno” se poate referi la:

Porno, desemnează o lucrare pretins artistică, cu scene legate de actele sexuale umane 
Pornografie
Gay porn
Pornografie în film
Sex shop, comercializă produsele industriei pornografice

Vezi și
Listă de actori porno
Listă de actrițe porno
Porno (roman) (2002),  scris de Irvine Welsh, el tratează teme despre consumul droguri, violență
Campania-PorNO, o campanie antipornografică din Germania inițiată de Alice Schwarzer